Burji (deutsch auch Burdschi) bezeichnet:

 Burji (Volk), eine Ethnie in Äthiopien und Kenia
 Burji (Sprache), eine Sprache in Äthiopien und Kenia
 Burji (Woreda), einen Verwaltungsbezirk in Äthiopien
 Burdschiyya-Dynastie, eine Dynastie, die Ägypten 1382–1517 regierte